Longueval bezeichnet
 Longueval, französische Gemeinde im Département Somme

Longueva ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine de Longueval (ca. 1498–1525), französischer Sänger und Komponist der Renaissance
 Charles Bonaventure de Longueval (1571–1621), französischer Feldherr
 Ferdinand de Longueval (1856–1909), Graf von Buquoy Baron de Vaux, österreichischer Politiker, k.k. Landwirtschaftsminister von 1904 bis 1906
 Karl Albert de Longueval (1607–1663), königlich spanischer Statthalter (Grand-Bailli) der Grafschaft Hennegau